Safety in Numbers – film del 1930 diretto da Victor Schertzinger
Safety in Numbers – film del 1938 diretto da Malcolm St. Clair
Safety in Numbers – film del 1996 diretto da Evan Jacobs
Safety in Numbers – film del 2006 diretto da David Douglas